Bugre (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Bugre (album), een album van de Braziliaanse zanger Ney Matogrosso
Bugre (motorfiets), een historisch Braziliaans merk van hulp- en inbouwmotoren
Bugre (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraná